Касня — деревня в Смоленской области России, в Вяземском районе. Административный центр Каснянского сельского поселения. Население — 727 жителей (2008 год).

Расположена на левом берегу реки Касня в восточной части области в 21 км к северу от районного центра, в 2,5 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.

Одноимённая железнодорожная станция на линии Вязьма — Ржев.

Происхождение названия 
Деревня получила своё название от железнодорожной станции Касня. Станция же была так названа благодаря тому, что находилась неподалёку от речки под названием Касня (в древности — Качня), которую пересекала железная дорога.

История 
Точных фактов о возникновении поселения немного. Среди местных жителей существует легенда, что некогда на месте Касни была незаселённая территория под названием Лысая Горка. Помещик Постников выселял туда провинившихся крестьян, из-за чего деревня получила название Поганкино. После революции на крестьянском сходе было принято решение переименовать деревню, и она получила имя Рождество.

Деревня Рождество располагалась по восточную сторону железной дороги, а по западной стороне находилась усадьба князя Григория Петровича Волконского под названием Сковородкино (он приобрёл её в 1901 году). После революции 1917 года в имении князя был устроен народный клуб и почтовое отделение, а в 1930 году открыт дом отдыха имени Шмидта.

В деревне Рождество к тому моменту насчитывалось 40 домов, был организован колхоз имени В. И. Ленина и начальная школа, работали мельница, кузня, ветлечебница, шеповальня, птичник, свинарник, коровник. Также на территории деревни находился сельсовет, впоследствии ставший Каснянским.

Рядом с усадьбой Сковородкино располагалась деревня Мамоново, в которой в 1933 году была построена семилетняя школа, а в 1937 году организована машинно-тракторная станция.

Во время Великой Отечественной войны на территории бывшей усадьбы Сковородкино, а в то время — дома отдыха им. Шмидта, был устроен госпиталь для раненых. В главном особняке усадьбы с 29 июля по 27 сентября 1941 года располагался штаб Западного фронта под командованием Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Несмотря на то, что 1 октября штаб должен был передислоцироваться в деревню Столбы под Гжатском, 2 и 3 октября 27 пикирующих бомбардировщиков Ю-88 (по другим сведениям их было 18) нанесли по бывшему командному пункту в Касне мощные удары, в результате которых было убито и ранено 73 человека, а также полностью разрушено здание штаба.

11 марта 1943 года оккупация была снята. При отступлении немцы взорвали железнодорожные пути, станционное здание, уцелевшие усадебные постройки. Наступление советских войск предотвратило разрушение деревни Рождество.

После войны в рамках восстановления хозяйства продолжилось создание колхозов, в 1945 году на территории Каснянского сельского совета их насчитывалось уже девять. 1 апреля 1961 года организован совхоз «Каснянский», а деревни Рождество, Мамоново и Сковородкино были объединены под названием Касня.

На данный момент в Касне 11 улиц: Гагарина, Грибоедова, Ленина, Лесная, Луговая, Мира, Молодёжная, Полевая, Садовая, Школьная и Юбилейная.

Деятельность совхоза «Каснянского» постепенно восстанавливается. На 2007 год в него входило 47 человек. Специализация совхоза — мясное и молочное животноводство. Также выращиваются зернобобовые культуры.

Образование и культура 

Ещё в 30-х годы XX века (время организации колхоза) в селе Рождество была построена начальная школа. В 1933 году началось строительство семилетней школы в деревне Мамоново. После войны Рождественская школа была переименована в Каснянскую среднюю. Обучение в ней тоже длилось семь лет. В 1947 году состоялся первый выпуск Каснянской школы.

На территории школьного двора располагались здания начальной школы, средней школы, а также деревянные одноэтажные корпуса-общежития для детей, проживавших в других, наиболее отдалённых, деревнях. Кроме того, существовал школьный сад и огород, а также стадион с комплексом спортивных снарядов.

В настоящее время в Каснянской средней школе обучаются как дети местных жителей, так и ученики из близлежащих деревень. К педагогической работе привлекаются молодые учителя из Вязьмы. В школе проводятся занятия самодеятельных кружков и кружков рукоделия.

Неподалёку от школы (рядом со зданием сельской администрации, бывшим сельсоветом) расположен детский сад.

Функционирует Каснянский сельский дом культуры, в котором проводятся дискотеки, общедеревенские праздники и районные мероприятия, осуществляется деятельность кружков самодеятельности и показ кинофильмов.

Также после войны в бывшей усадьбе Сковородкино был организован пионерский лагерь имени Гагарина (позже — детский оздоровительный лагерь имени Гагарина). После перехода лагеря в собственность ОАО «РЖД», он стал предназначен только для отдыха детей железнодорожников. В 2006 году лагерь был закрыт. В настоящее время районной администрацией решается вопрос о возобновлении функционирования лагеря имени Гагарина и о совместном его использовании с ОАО «РЖД». Таким образом появится возможность распространять путёвки среди жителей города Вязьмы, в том числе, среди детей из малообеспеченных семей и льготников.

В Касне нет действующих церквей.

Достопримечательности 

 Памятное место, где с июля по октябрь 1941 года размещался штаб Западного фронта Великой Отечественной войны, а также памятная доска об этом событии на стене вокзала.
 Воинское захоронение с мемориалом (находится через дорогу от школьного стадиона).
 Памятная доска на стене школы, сообщающая о том, что с 1930 по 1937 год в этой школе учился герой Советского Союза Михаил Иванович Леонов.
 Руины усадьбы Сковородкино князей Волконских.
 Краеведческий музей (организован в здании школы).

Транспорт 

Существует железнодорожное сообщение с Вязьмой и Ржевом. По маршруту следуют автомотрисы АЧ2 Смоленского отделения (Московская железная дорога) в составе 3-4 вагонов (в 2011 году — в составе одного вагона). Посадка пассажиров в головной и хвостовой вагон не осуществляется. Отправление от конечных пунктов происходит два раза в день (утром и вечером). Путь от Вязьмы до станции Касня занимает 40 минут.

Кроме того, три раза в день ходит автобус от Вязьмы (конечным пунктом маршрута является сельская администрация).

До пуска этих автобусов существовал только способ доехать на одном из автобусов, следующих от Вязьмы по шоссе Р134 в сторону Сычёвки, до поворота на Касню, после чего пройти около 2,5 км пешком.

Интересные факты 
 Из-за того, что улица Мира расположена на возвышенности (горке) и «обдувается всеми ветрами», жители Касни называют её Обдуваловкой.
 Деревенские жители сообщают, что пруд, расположенный у улицы Мира, является воронкой от взрыва бомбы.
 Существует мнение, что деревня Касня является одним из мест, описанных Л. Н. Толстым в романе «Война и мир».
 Местные жители, в отличие от принятой нормы, предпочитают говорить не «касня ́нский», а «кáсненский».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Взгляд на современную Касню в Livejournal
 Фотографии Касни
 Глава «Становление» из книги Е. В. Кояндера «Я — „Рубин“, приказываю…» о расположении штаба Западного фронта в Касне
 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)